San Mamede puede referirse a:
 San Mamede (Ames), lugar de la parroquia de Piñeiro, en el municipio de Ames, provincia de La Coruña.
 San Mamede (La Baña), lugar de la parroquia de Monte, en el municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 San Mamede (Carballo), lugar de la parroquia de Ardaña, en el municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 San Mamede (Puentes de García Rodríguez), parroquia del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña.
 San Mamede (Vedra), lugar de la parroquia de Ribadulla, en el municipio de Vedra, provincia de La Coruña.
 San Mamede (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Bragade, en el municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña.
 San Mamede de Agüela, lugar de la parroquia de Agüela, en el municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
 San Mamede de Lousada (Carballedo), parroquia del municipio de Carballedo, provincia de Lugo.
 San Mamede (Carballedo), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Vieiro, en el municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 San Mamede de Lousada (Guntín), parroquia del municipio de Guntín, provincia de Lugo.
 San Mamede (Guntín), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede (Láncara), lugar de la parroquia de Ronfe, en el municipio de Láncara, provincia de Lugo.
 San Mamede dos Anxos, parroquia del municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 San Mamede (Ángeles), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede (Ribas de Miño), lugar de la parroquia de Ribas de Miño, en el municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 San Mamede (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Fiolleda, en el municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
 San Mamede do Carballal, parroquia del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.
 San Mamede (Puente Nuevo), lugar de la parroquia de Conforto, en el municipio de Puente Nuevo, provincia de Lugo.
 San Mamede de Belaz, parroquia del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo.
 San Mamede (Puertomarín), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede do Río, lugar y parroquia del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo.
 San Mamede do Couto, parroquia del municipio de Samos, provincia de Lugo.
 San Mamede (Samos), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede (Sarria), lugar de la parroquia de O Camiño, en el municipio de Sarria, provincia de Lugo.
 San Mamede (Saviñao), lugar de la parroquia de Fión, en el municipio de Saviñao, provincia de Lugo.
 San Mamede (Taboada), lugar de la parroquia de A Torre, en el municipio de Taboada, provincia de Lugo.
 San Mamede (Allariz), lugar de la parroquia de Urrós, en el municipio de Allariz, provincia de Orense.
 San Mamede (La Bola), lugar de la parroquia de San Martiño de Berredo, en el municipio de La Bola, provincia de Orense.
 San Mamede (Orense), lugar de la parroquia de Velle, en el municipio de Orense, provincia de Orense.
 San Mamede da Canda, lugar de la parroquia de A Canda, en el municipio de Piñor, provincia de Orense.
 San Mamede de Sobreganade, lugar de la parroquia de Sobreganade, en el municipio de Porquera, provincia de Orense.
 San Mamede de Trives, parroquia del municipio de Puebla de Trives, provincia de Orense.
 San Mamede (Puebla de Trives), lugar de dicha parroquia.
 San Mamede (Viana del Bollo), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo, provincia de Orense.
 San Mamede (Villarino de Conso), lugar y parroquia del municipio de Villarino de Conso, provincia de Orense.
 Samamede, lugar de la parroquia de Martul, en el municipio de Villanueva de Oscos, Principado de Asturias.

 Sierra de San Mamede, en el este de la provincia de Orense.